Эльман Сирадж оглы Рустамов (; род. ) — Азербайджанский государственный деятель, советник премьер-министра Азербайджанской Республики (с 13 апреля 2022 года), председатель Центрального банка Азербайджанской республики (1995—2022).

Эльман Рустамов родился 29 июня 1952 года в Джебраильском районе Азербайджанской ССР.

 В 1973 — с отличием окончил Азербайджанский институт народного хозяйства им. Д. Буньядзаде.
 В 1974—1975 проходил срочную службу в Вооружённых Силах СССР.
 В 1975—1978 учёба в аспирантуре.
 В 1980—1990 — старший экономист, заведующий отделением, Научно-исследовательский Институт Экономики.
 В 1986 — присуждается степень кандидат экономических наук.
 В 1990—1992 — учёба в докторантуре, г. Москва
 В 1991—1992 — старший советник Аппарата Президента Азербайджанской Республики.
 В 1992 — 1-й заместитель председателя правления Национального Банка Азербайджана.
 С января 1995 года — председатель Центрального банка Азербайджанской Республики.
 В 2000 году утверждён председателем Центрального банка Азербайджанской Республики на второй срок.
 В 2005 году утверждён председателем Центрального банка Азербайджанской Республики на третий срок.
 В 2007 году избран президентом Федерации шахмат Азербайджана.
 В 2010 году утверждён председателем Центрального банка Азербайджанской Республики на четвёртый срок.
 12 апреля 2022 года был освобождён от должности члена правления Центрального банка Азербайджанской Республики.
 13 апреля 2022 года назначен советником премьер-министра Азербайджанской Республики.

Женат. Трое детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЦБ Азербайджана
 Официальный сайт Федерации шахмат Азербайджана

Главы Центробанка Азербайджана